Valtteri Kemiläinen (né le  à Jyväskylä en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Diskos Jyväskylä, il rejoint les équipes de jeunes du JYP Jyväskylä. Il débute avec l'équipe première dans la Liiga en 2014. Il remporte le Kanada-malja avec le Tappara en 2017.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il est sélectionné pour les Jeux olympiques de 2022 et remporte la médaille d'or.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2012-2013|| JYP-Akatemia || Mestis || 45|| 5|| 9|| 14|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| JYP-Akatemia || Mestis || 43|| 3|| 18|| 21|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| JYP Jyväskylä || Liiga || 36|| 2|| 12|| 14|| 22|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2014-2015|| JYP-Akatemia || Mestis || 11|| 1|| 9|| 10|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| JYP Jyväskylä || Liiga || 43|| 8|| 17|| 25|| 24|| 10|| 1|| 3|| 4|| 14
|-
| 2016-2017|| Tappara || Liiga || 34|| 4|| 16|| 20|| 22|| 18|| 3|| 8|| 11|| 10
|-
| 2017-2018|| Tappara || Liiga || 60|| 4|| 11|| 15|| 38|| 16|| 1|| 0|| 1|| 12
|-
| 2018-2019|| Tappara || Liiga || 57|| 10|| 21|| 31|| 53|| 11|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2019-2020|| Tappara || Liiga || 42|| 4|| 31|| 35|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Tappara || Liiga || 31|| 11|| 14|| 25|| 32|| 9|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2021-2022 || HK Vitiaz || KHL || 37|| 5|| 21|| 26|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Rögle BK || SHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2022 ||align="left"| Jeux olympiques || 6|| 1|| 0|| 1|| 2|| +3|| align="left"|  Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en décembre 1991
Naissance à Jyväskylä
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du Rögle BK
Joueur du Tappara
Joueur du HK Vitiaz